Volkert van der Willigen (1737-1807), koopman
 Adriaan van der Willigen (1766-1841), drost van Tilburg, kunstverzamelaar, -historicus en schrijver
 Volkert van der Willigen (1775-1842), lid Provinciale Staten van Zuid-Holland
 Johannes van der Willigen (1777-1857), predikant
 Pieter van der Willigen (1778-1847), predikant en schrijver
 Adriaan van der Willigen Pzn. (1810-1876), arts, schrijver en kunstverzamelaar
 Pieter Christiaan van der Willigen (1818-1877), luitenant-kolonel der cavalerie in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, secretaris en burgemeester van Wadenoyen
 Volkert Simon Maarten van der Willigen (1822-1878), hoogleraar en werkzaam bij Teylers Museum
 Chrisje van der Willigen (1850-1920), kunstschilderes, lid van de vereeniging van beeldende kunstenaars Laren-Blaricum
 Pieter Cornelis van der Willigen (1859-1910), luitenant-generaal, vlagofficier bij het KNIL, ambtenaar, Ridder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw
 Johanna van der Willigen (1862-1942), medeoprichtster Philips-van der Willigen Studiefonds
 Gerrit Cornelis van der Willigen (1907-1986), burgemeester

Zie ook 
 Gerard Philips voor het Philips-van der Willigen Studiefonds